Љесковик може бити:

 Љесковик (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ
 Љесковик (Сребреница), насеље у општини Сребреница, Република Српска, БиХ